Kingsbury může být:
 Mikaël Kingsbury – kanadský akrobatický lyžař-boulař
 Kingsbury (stanice metra v Londýně) – stanice metra v Londýně

Externí odkazy